Das Lagos International Squash Classic 2014 fand vom 5. bis 8. November 2014 in Lagos, Nigeria statt. Das erstmals ausgetragene Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 25.

Adrian Grant gewann das Finale gegen Karim Ali Fathi mit 11:9, 11:6 und 11:2.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Babatunde Ajagbe einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2014/15
Squashturnier in Lagos